TIA steht für:
 Atari TIA, den zentralen Grafikbaustein der Videospielkonsole Atari 2600
 Flughafen Tirana in Albanien (IATA-Code)
 Flughafen Kathmandu in Nepal (landesübliche Abkürzung)
 Telecommunications Industry Association, ein internationaler Unternehmensverband in der Telekommunikation und Datentechnik
 The Technical Inspection Association, siehe Chartered Quality Institute
 Thanks in advance, danke im Voraus (Netzjargon)
 Total Information Awareness, ein Überwachungsprogramm einer ehemaligen amerikanischen Behörde
 Totally Integrated Automation, ein Organisationskonzept
 Trans International Airlines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Transimpedanzverstärker, Strom zu Spannungswandler
 Transitorische ischämische Attacke, eine vorübergehende Durchblutungsstörung des Gehirns

Tia steht für:
 Tia Maria, ein Likör aus jamaikanischem Rum, Kaffee und Vanille

Tia steht für einen Vornamen; bedeutende Namensträger:
 Tia Carrere (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin, Model und Sängerin
 Tia Fuller (* 1976), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Tia Hellebaut (* 1978), belgische Hochspringerin und Mehrkämpferin
 Tia (Prinzessin) (* um 1307 v. Chr.), Tochter des späteren altägyptischen Königs (Pharao) Sethos I.
 Tia (Schatzhausvorsteher), Mann der gleichnamigen Prinzessin, ein hoher altägyptischer Beamter unter Ramses II.
 Tia Weil (1721–1805), Oberlandesrabbiner in Baden und rabbinischer Gelehrter

Siehe auch:

TIA